Jean Perrottet (1925-2021), architecte français ;
 Paulette Perrottet, ou Paulette Mercier (1911-2006), résistante des maquis de l'Ain.